У давньогрецькій міфології було декілька персонажів на ім'я А́грій:
 
 Агрій — гігант, що у битві з олімпійцями був вбитий мойрами;
 Агрій — один з трьох синів Одіссея і Кірки;
 Агрій — син Портаона, брат калідонского володаря Ойнея;
 Агрій — етолійський володар;
 Агрій — один з двох кентаврів, що першими напали на Геракла, коли той прямував до Еріманту.

Джерела 
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.
 А. П. Кондрашов. Кто есть кто в мифологии Древней Греции и Рима. 1738 героев и мифов. РИПОЛ классик. Москва. 2016. ISBN 978-5-386-09554-3 

Персонажі давньогрецьких міфів